Лáла Дми́триевна Крамарéнко (, Москва, Россия) — российская художественная гимнастка, член сборной команды России, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачёте 2021. Мастер спорта международного класса.

Биография 
Лала Крамаренко родилась 6 декабря 2004 года в Москве в спортивной семье. Её отец — известный азербайджанский футбольный вратарь Дмитрий Крамаренко, ныне тренер вратарей московского ЦСКА, мать Ирина занималась биатлоном. Дедушка по отцовской линии — советский вратарь и тренер Сергей Крамаренко.

У неё есть сестра-близнец Диана. Начала заниматься художественной гимнастикой одновременно с сестрой.

Спортивная карьера

Карьера: 2016 год 
В 2016 году победила в индивидуальном многоборье на первенстве России среди девочек 11—12 лет (по программе I разряда), в 2017—2019 годах трижды подряд побеждала уже среди юниорок (13—15 лет, КМС).

Карьера: 2017 год 
В 2017 году Лала Крамаренко завоевала золото в многоборье на Первенстве России среди юниоров 2017 года в Казани. Она дебютировала на своём первом юниорском Гран-при в Москве, где выиграла золото в многоборье.

Следующее соревнование состоялось на Международном турнире в Лиссабоне, где она завоевала 4 золотые медали в многоборье, обруче, мяче и булавами. Затем Лала выиграла золото в многоборье на юниорском Гран-при Марбельи, а также командное золото. 5-7 мая Лала участвовала в чемпионате мира среди юниоров 2017 года в Софии и выиграла золото в многоборье, а также завоевала золотые медали во всех 4 финалах (обруче, мяче, булавами и ленте).

12-14 октября Лала соревновалась с новыми программами в рамках подготовки к сезону 2018 года на «Надежде России 2017», где она заняла 4-е место в многоборье, уступив Полине Шматко.

4-6 ноября завоевала золото в многоборье на ежегодных «Российско-китайских юношеских играх». Она прошла во все 4 финала соревнований: выиграла бронзу в финале обруча и ленты, серебро на булавах и заняла 9-е место в упражнении с мячом.

Карьера: 2018 год 
2-4 февраля Лала Крамаренко на первенстве России среди юниоров 2018 года, выиграла многоборье. Она также завоевала 3 золотые медали (в команде, с мячом и лентой) на чемпионате Европы среди юниоров в Гвадалахаре, Испания.

Карьера: 2019 год 
Летом 2019 года на первом в истории чемпионате мира среди юниорок завоевала три золота: в упражнении с мячом (21.525), с булавами (20.750) и в командном первенстве.

Карьера: 2020 год 
На этапе Гран-при Москва завоевала бронзу в индивидуальном многоборье с результатом 89,100 и в упражнении с мячом с результатом 22,350.

На чемпионате России в индивидуальном многоборье выиграла серебро с результатом 93,700 балла.

На втором этапе Гран-при в эстонском Тарту завоевала серебро в индивидуальном многоборье с результатом 94,850, в упражнении с булавами (23,000) и лентой (20,550).

Карьера: 2021 год 
На чемпионате России в многоборье завоевала серебро с результатом 108.90.

В мае в Баку Лала участвовала в своем первом взрослом чемпионате мира, выиграв серебро в обруче, бронзу в булавах и бронзу в многоборье, уступив Боряне Калейн. В июне Крамаренко участвовала в чемпионате Европы 2021 года в Варне, Болгария, заняв 5-е место в финале с обручем и выиграв командное золото с Диной и Ариной Авериными. В июле она участвовала в Minsk World Cup Challenge 2021 года, завоевав золото в ленте, бронзу в обруче и серебро в мяче, булавах и многоборье, уступив Алине Горносько и опередив Анастасию Салос. Она также участвовала в турнире Moscow World Cup Challenge 2021 года, заменив Арину Аверину из-за травмы, выиграв серебро во всех видах и многоборье, позади Дины Авериной и впереди Екатерины Ведееневой. Ирина Винер выбрала Крамаренко вместе с Екатериной Селезневой и Дарьей Трубниковой спортсменами олимпийского резерва для Олимпийских игр 2021 года в Токио.

В сентябре Лала участвовала в Гран-при Брно, где выиграла полное золото, опередив Дарью Трубникову и Ирину Анненкову, а также выиграла золото в финале с мячом и булавой, серебро в финале с обручем и бронзу в финале с лентой. Также в начале октября она участвовала в Московском олимпийском кубке. В середине октября она участвовала в Гран-при Марбельи, также завоевав полное золото, опередив Викторию Оноприенко и Анастасию Симакову в финалах снарядов, она выиграла 3 золота и серебро в клубном финале. Она снова была выбрана в качестве резерва сестер Авериных, на этот раз для чемпионата мира 2021 года в Китакюсю, Япония, который проходил в конце октября. На Международном городском турнире в Барселоне она взяла полное золото перед Дарьей Трубниковой и Александрой Аджджикулезе.

Карьера: 2022 год 
Крамаренко начала свой сезон, участвуя в Гран-при Москвы 2022 года, где она выиграла серебро в многоборье, уступив коллеге по команде из России Дине Авериной и опередив Арину Аверину. Она также выиграла золото в финале с мячом и булавами и серебро в финале с лентой.

В июне 2022 Лала Крамаренко победила в многоборье на «Кубке сильнейших», выступив по новым правилам Всероссийской федерации художественной гимнастики, набрав по итогам многоборья 156,15 балла.

В ноябре 2022 Лала победила во всех 5 дисциплинах в финале Кубка России 2022 по художественной гимнастике в Санкт-Петербурге с результатом 163,60. Лала стала главной звездой финала с булавами. Она решила использовать светящиеся предметы, которые меняют цвет по ходу упражнения. Гимнастка допустила одну потерю, но это не помешало ей занять первое место и получить оценку 41,15.

На международном турнире по художественной гимнастике в Абу-Даби 2022 Лала выиграла индивидуальное многоборье с результатом 138,05.

В декабре 2022 Лала победила на международном турнире «Небесная Грация» 2022, в сумме за пять упражнений она получила от судей 206,80 балла. Программа многоборья включала в себя скакалку, обруч, мяч, булавы и ленту.

Программы

Спортивные достижения 

В 2021 году в честь Лалы Крамаренко был назван и зарегистрирован Международной федерацией гимнастики авторский элемент спортсменки — пируэт с согнутой ногой ().

Примечания 

Гимнастки (художественная гимнастика) России